Tattersall kan avse:

 Tattersall (auktor) – en auktorsförkortning  för flera personer
 Richard Tattersall (1724–1795), en brittisk stallmästare och affärsman
 Tattersalls – en speciell typ av ridanläggning uppkallad efter Richard Tattersall, se Tattersall (ridanläggning)
 Tattersall, Stockholm – en byggnad på Östermalm i Stockholm
 Branden på Tattersall – en brand på Tattersall 1913
 Restaurant Tattersall – en tidigare restaurang i Tattersall på Östermalm i Stockholm